Nicolas Régnier – malarz
 Mikołaj Regnier – wileński lekarz